Ерёминский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — село Краснояры.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 965 человек, в том числе 480 мужчин и 485 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 961 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Ерёмино,
 село Краснояры.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края